Киргизстан поділений на 7 областей (област, областтар) та 2 міста (Бішкек та Ош), що мають статус шаар — адміністративно вільного міста.

Див. також 
 Райони Киргизстану

Примітки 

 
Списки:Киргизстан